Antonio Cánovas del Castillo – politico spagnolo
 Antonio del Castillo y Saavedra – pittore spagnolo
 Arturo Del Castillo – fumettista cileno
 Adrián San Miguel del Castillo – calciatore spagnolo
 Benedetto Del Castillo – politico e avvocato italiano
 Bernal Díaz del Castillo – esploratore spagnolo
 Clotilde García del Castillo – moglie del pittore spagnolo Joaquín Sorolla
 Emmanuel Drake del Castillo – botanico francese
 Enrique Peñaranda del Castillo – politico boliviano
 Juan del Castillo – missionario, gesuita e santo spagnolo
 Juan Carlos de Lima del Castillo – ex calciatore uruguaiano
 Juan Ignacio González del Castillo – commediografo spagnolo
 José del Castillo – ex calciatore peruviano
 Joaquin Maria López de Andújar y Cánovas del Castillo – vescovo cattolico spagnolo
 Kate del Castillo – attrice messicana
 Luciano del Castillo – fotografo e giornalista italiano
 Manuel Villacampa del Castillo – generale spagnolo
 Pedro González del Castillo – vescovo cattolico spagnolo
 Ramón del Castillo – cantante spagnolo
 Romain Del Castillo – calciatore francese
 Sergio Leonel Agüero Del Castillo – calciatore argentino